Casabona ima više značenja:
 Casabona, Crotone
 Casabona, Isernia